Doğantepe ist der Name folgender Orte in der Türkei:
 Doğantepe (Akıncılar), Dorf im Bezirk Akıncılar der Provinz Sivas
 Doğantepe (Amasya), ehemalige Gemeinde, heute Mahalle im zentralen Bezirk der Provinz Amasya
 Doğantepe (Bulanık), Dorf im Bezirk Bulanık der Provinz Muş
 Doğantepe (Çankırı), Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Çankırı